Pustków puede referirse a los siguientes lugares de Polonia:

 Pustków, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Pustków, voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Pustków, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Pustków, Voivodato de Podkarpackie (sureste de Polonia).